Суперкубок Таджикистану з футболу 2015  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 квітня 2015 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Хайр Вахдат.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол
 Матч на globalsportsarchive

2015
Таджикистан
Квітень 2015
2015 у таджицькому спорті